Slag bij Panipat (1526), veldslag waarbij de Timoeride veldheer Babur de sultan van Delhi versloeg; dit leidde tot de stichting van het Mogolrijk in het noorden van India
Slag bij Panipat (1556), veldslag waarbij de troepen van Mogolkeizer Akbar die van de hindoeïstische leider Hemu versloegen
Slag bij Panipat (1761), veldslag waarbij de Afghaanse veldheer Ahmed Shah Durrani de Maratha's versloeg